Тара́с Степа́нович Кубійо́вич (, с. Вільхівці, Городенківський район, Івано-Франківська область  — , с. Причепилівка (за іншими даними — поблизу с. Кримське), Новоайдарський район, Луганська область) — молодший сержант 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Проживав у Вільхівці, де закінчив місцеву школу, одружився. Перебував на строковій службі.

Учасник Антитерористичної операції на сході України та Операції об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей від вересня 2015 року, коли пішов на фронт добровольцем. Був поранений, в 2018 році став на військовий облік. В травні 2020 року вступив на військову службу за контрактом, від липня — в зоні бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1008.

Загинув 6 вересня 2020 року внаслідок вогнепального поранення під час несення служби на ВОП «Барс» через прицільний постріл снайпера.

Похований 9 вересня 2020 року в рідній Вільхівці. Залишились мати, дружина, донька та брат із сестрою. Через загибель військового в Городенківському районі було оголошено триденну жалобу.

Див. також 
 14-та окрема механізована бригада (Україна)
 Втрати 14-ї окремої механізованої бригади
 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з липня 2020 року)

Примітки 

Уродженці Городенківського району
Поховані в Городенківському районі
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)